Der COSAFA Cup 2016, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika, fand vom 11. bis 25. Juni 2016 erstmals in Namibia statt. Das Turnier wurde vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert und von der namibischen Regierung mit acht Millionen Namibia-Dollar gefördert. Sieger wurde zum vierten Mal Südafrika.

Teilnehmer und Modus 
Alle 14 Vollmitglieder der COSAFA waren spielberechtigt. Die Komoren verzichteten und wurden durch die Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo, als Gastmannschaft, ersetzt.

Die fünf besten Mannschaft laut der FIFA-Weltrangliste sowie Gastgeber Namibia waren automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die Auslosung der Gruppen fand am 25. April in Windhoek stattf.

Spielorte 
Das Turnier fand in der Hauptstadt Windhoek in zwei Stadien statt.

Endrunde 
Die Auslosung der Gruppen und Viertelfinale fand am 28. April 2016 in Johannesburg in Südafrika statt.

Gruppenphase

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden vom 11. bis 15. Juni 2016 im Sam-Nujoma-Stadion statt.

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden vom 12. bis 16. Juni 2016 im Independence Stadium statt.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Trostrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2016
Fußball (Namibia)
Sportveranstaltung in Windhoek